Bayyana o Badjdjana, antiga ciutat andalusina, coneguda també com a Petxina
 Bayyana, nom àrab de Baena.